Рейвенсвуд Фло (; род. 1 марта 2016 года) — собака-спортсмен, чёрно-белая борзая, сука. Она выиграла Oaks 2018, одно из классических соревнований борзых.

Рэйвенсвуд Фло является дочерью Лоила Блейка и Рэйвенсвуд Мэй и родилась 1 марта 2016 года. Она была выведена семьёй Барбер и впоследствии воспитана и обучена Пэдди и Маргарет Кехо в лесных питомниках.

Финал Oaks 2018 состоялся 22 декабря 2018 года, когда Рейвенсвуд Фло выиграла гонку за 28,82 секунды. Она лидировала на протяжении всей гонки из первой ловушки и пересекла финиш на четверть дистанции от отставшей Волшебной Веры, которой также управляет та же комбинация тренера и владельца — Кевин Хаттон и Стивен Харви. После победы Фло был отмечён ее рост от «компании A6 в Таустере до победы в классической игре English Oaks в Суиндоне». Благодаря успеху компании Oaks, она была номинирована на премию «Сука года» Ассоциации прессы в 2018 году на церемонии награждения Greyhound Board of UK в конце года, которая в конечном итоге была выиграна за счет пожертвований. [15]

После ее триумфа в Оксе Фло считали выходящей на пенсию, поскольку в течение 2018 года она вылечила несколько мелких травм. Хаттон посчитал, что если бы у Фло на протяжении большей части 2019 года был тихий год, она могла бы вернуться в Суиндон, чтобы защитить свою корону Оукс в конце года. Она участвовала в гонке один раз в первой половине года, а затем выиграла открытую гонку на стадионе Харлоу в июле 2019 года. Тем не менее, её вывих скакательного сустава в преддверии соревнований Oaks 2019 поставил крест на надеждах добиться очередного успеха, и в конце года она вышла на пенсию. Фло покинула питомник, чтобы жить со своей хозяйкой и семьёй в декабре 2019 года, а Хаттон заявил, что Фло была «настоящим фаворитом питомника и обладала самой любящей и озорной личностью».

Примечания 

Знаменитые животные по алфавиту
Знаменитые собаки